Alessandro Gonzaga (1415-1466) – figlio di Gianfrancesco I Gonzaga, I marchese di Mantova
 Luigi Alessandro Gonzaga (1494-1549) – figlio di Rodolfo Gonzaga e capostipite dei Gonzaga di Castel Goffredo
 Alessandro I Gonzaga (1496-1530) – condottiero, figlio di Giampietro Gonzaga, conte di Novellara
 Alessandro Gonzaga (1497-1527) – condottiero, figlio di Giovanni Gonzaga, marchese di Vescovato
 Alessandro Gonzaga (1520-1580) – figlio naturale di Federico II Gonzaga, V marchese e I duca di Mantova
 Alessandro Gonzaga (1570-1625) – figlio di Federico Gonzaga, della linea dei Nobili Gonzaga
 Alessandro Gonzaga (? – 1644) – figlio di Camillo II Gonzaga (1584-1650), conte di Novellara
 Alessandro Gonzaga (1799-1850?) – presunto pretendente al Principato di Castiglione